Kubbe ist
 ein Dorf in Schweden, siehe Kubbe (Schweden)
 ein anderes Wort für Qubba

Kubbe ist der Familienname folgender Personen:
 Kira Kubbe (* 1998), deutsche Kanutin